Dobrik ist:

 der Name eines Webvideoproduzenten David Dobrik
 ein Dorf in der Westukraine, siehe Dobrik (Ort)